Eden McCain
 John McCain
 McCain Foods

Desambiguação